Diese Liste gibt einen Überblick über alle Abgeordneten der Republik Kosovo nach der Parlamentswahl 2017. Die Mandatszeit der Abgeordneten begann mit der konstituierenden Sitzung am 9. September 2017.

Zusammensetzung

Präsidium 
 Parlamentspräsident
 Kadri Veseli (PDK)

 Parlamentsvizepräsidenten
 Xhavit Haliti (PDK)
 Aida Dërguti (PSD)
 Kujtim Shala (LDK)
 Slavko Simić (GISL)
 Müfera Srbica - Şinik (KDTP)

Fraktionvorstände

Abgeordnete 
Die vollständige Liste der Mitglieder des 6. kosovarischen Parlamentes:

Einzelnachweise 

Politik (Kosovo)
Liste (Abgeordnete)